По́яс (, ) — у загальному значенні — те, що має вигляд смуги.

Наприклад, смуга однорідних фізичних об'єктів: гір, озер, гірських порід тощо.

 Вулканічний пояс — група вулканів, розташованих у вигляді смуги.
 Золоторудний пояс — смуга золотоносних порід.
 Пояс радіації — смуга підвищеної радіації тощо

Одяг 
 Пояс — деталь одягу.
 Пояс — деталь облачення католицького клірика.
 Черес — чоловічий шкіряний пояс.
 Слуцький пояс — елемент чоловічого костюма Великого князівства Литовського.
 Пояс для панчіх — деталь нижньої жіночої білизни для кріплення панчіх.
 Пояс лікувальний — пояс з хутра собаки або інших тварин.

Спорт 
 Атлетичний пояс — елемент екіпіровки в більшості силових видів спорту, використовується для збільшення сили м'язів черевного преса.
 Червоний пояс (спорт) — звання в бойових мистецтвах.
 Чорний пояс — звання дан в японських і корейських бойових мистецтвах.

Різні галузі 
 Пояс обшивки
 Броньовий пояс
 Пояс (геологія)
 Пояс (геофізика)
 Пояс (клімат)
 Пояс (астрономія)
 Пояс астероїдів
 Пояс Койпера

Див. також 
 Часовий пояс
 Рухливий пояс
 Геосинклінальний пояс
 Кліматичний пояс

Література